Vattaru (Noonu-atol), een van de onbewoonde eilanden van het Noonu-atol behorende tot de Maldiven
Vattaru (Vaavu-atol), een van de onbewoonde eilanden van het Vaavu-atol behorende tot de Maldiven